Die Bardsragujn chumb 2010 war die 19. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 27. März 2010 und endete am 14. November 2010. Meister wurde der Titelverteidiger FC Pjunik Jerewan, der zum zehnten Mal hintereinander gewann. Absteigen dagegen musste der FC Schirak Gjumri. Im Pokalendspiel siegte ebenfalls der FC Pjunik Jerewan mit 4:0 Toren gegen FC Banants Jerewan.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010